Атлетски митинг у Монаку 2015. одржан је 17. јула 2015. на Стадиону Луј II у Монаку. Ово је десети од 14. атлетских митинга ИААФ Дијамантске лиге 2015.

Сатница 
.

Резултати такмичења

Мушкарци

Жене

Значајнији резултати 
У трци на 1.500 м Етиопљанка Гензебе Дибаба оборила је светски рекорд стар 22 године, који је држала Кинескиња Ћи Јинсја. На истој трци натурализована Холанђанка Сифан Хасан, која је била друга, поставила је нови национални рекорд, а трећепласирана Американка Шенон Ровбери поставила је нови континентални рекорд.

Американац Џо Ковач у бацању кугле резултатом 22,56 м ушао је међу 10 набољих бацача свих времена.

Na 800 метара изненађујуће је победио Амел Тука, истрчавши притом и најбрже време сезоне у свету, односно 11. место на светској листи свих времена, а 4. на Европској ранг листи.

Резултати по дисциплинама

Мушкарци

100 м 
Ветар -0,3 м/с

800 м

3.000 м

400 м препоне

Скок мотком

Троскок

Бацање кугле

Бацање копља

Жене

200 м 

Ветар -0,3 м/с

400 м

1.500 м

100 м препоне 
Ветар -0,3 м/с

3.000 м препреке

Скок увис

Скок удаљ

Бацање диска

Остале дисциплине

Мушкарци 1.500 м

Рекорди

Референце

Спољашње везе 
 Сајт ИААФ Дијамантске лиге
 Резултати такмичења - сајт ИААФ
   

Атлетски митинг у Монаку
ИААФ Дијамантска лига 2015.